

Chimica 
 S37 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Sukhoi S-37 – prototipo di caccia intercettore multiruolo monoposto bimotore a reazione della Sukhoi